Panenka, zdrobnělina od slova panna, může být:
 panenka – hračka
 panenka (oko) – zornice, část oka
 panenka vúdú či voodoo – používaná v magii, pojmenovaná po haitském náboženství vúdú

 příjmení osob
 Antonín Panenka (* 1948) – československý fotbalista českého původu
 Jan Panenka (1922–1999) – český klavírista

biologie
 rod vyhynulých mlžů Panenka – např. Panenka bohemica
 rod ptáků Heteromunia a část Lonchura

 film a opera
 Panenka (film) – sci-fi film Roberta Landa z roku 1938
 Panenka (film 1980) – film Jaroslava Dufka z roku 1980
 Maková panenka – postava večerníčku O makové panence a motýlu Emanuelovi
 Panenka, též Norimberská panenka nebo Norimberská loutka, opera Ch. A. Adama

jiné
 označení typu hydraulického zvedáku
 vepřová panenka – druh masa, též panenská svíčková (na rozdíl od hovězí svíčkové)
 Panenka (časopis) – španělský fotbalový časopis pojmenovaný po Antonínu Panenkovi
 panenka a panáček – jednoduchý barometr pro předpověď počasí ve formě dřevěného domečku

Související články 

 Panák
 Panáček

Externí odkazy 
 

Česká příjmení